Mount Chauve är ett berg i Antarktis. Det ligger i Östantarktis. Frankrike gör anspråk på området. Toppen på Mount Chauve är  meter över havet.

Terrängen runt Mount Chauve är kuperad åt sydost, men norrut är den platt. Havet är nära Mount Chauve norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Mount Chauve. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Frankrikes anspråk i Antarktis